Mit dem Namen Zeche Joseph gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Joseph (Essen) in Essen-Kupferdreh
 Die Zeche Joseph II in Essen-Kupferdreh
 Die Zeche Joseph (Holzwickede) in Holzwickede

Siehe auch:
 Zeche Josephine in Schwerte
 Zeche St. Josephus in Witten-Vormholz